Gielnik ist der Familienname folgender Personen:

 Emily Gielnik (* 1992), australische Fußballspielerin
 Sven Gielnik (* 1994), deutscher Schauspieler